Мадхья-Бхарат (, по названию плато Мадхья-Бхарат) или Малвский Союз (по названию исторического региона Малва) — штат Индии, существовавший в 1948—1956 годах. Зимней столицей штата был Гвалиор, летней — Индаур.

Штат был создан 28 мая 1948 года путём объединения 25 княжеств, находившихся на территории, подчинённой во времена британского господства Агентству Центральной Индии:
 Гвалиор
 Индаур
 Дхар
 Девас-старшее
 Девас-младшее
 Джаора
 Ратлам
 Барвани
 Ситамау
 Джхабуа
 Алираджпур
 Раджгарх
 Нарсингхгарх
 Саилана

Раджпрамукхом нового штата стал Дживаджи Рао Шинде — махараджа бывшего княжества Гвалиор.

В 1951 году в штате прошли выборы в парламент, на которых победила партия Индийский национальный конгресс.

В 1956 году, в соответствии с Актом о реорганизации штатов, штаты Бхопал, Мадхья-Бхарат и Виндхья-Прадеш были присоединены к штату Мадхья-Прадеш, столицей которого стал город Бхопал.

История штатов Индии